

Geografia

Venusberg – frazione del comune di Drebach (Sassonia)
 Venusberg – quartiere della città di Bonn (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Mitologia 
 Venusberg – nella mitologia germanica, un tempio sotterraneo dedicato a Venere